Stati Uniti d'America
Ludington – capoluogo della Contea di Mason, Michigan
Ludington – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin